H66  peut faire référence à :
 HMS Escort (H66), un destroyer de classe E de la Royal Navy ;
 Otite moyenne suppurée et sans précision, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres